Acht steht für:
 8 (Theaterstück), ein Theaterstück von Dustin Lance Black
 /8, Mittelklassefahrzeug von Mercedes-Benz
 Acht (8), natürliche Zahl
 Acht (Eifel), Gemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz
 8, das Jahr 8 nach Christus
 Die Acht, ungarische Künstlergruppe
 Acht., deutsche Rockmusik-Band
 Achtknoten, Seglerknoten
 Goldene Acht, Schmetterlingsart
 umgangssprachlich für Handschellen
 Hohe Acht, Berg in der Eifel
 Reichsacht, auch Acht, Ausschluss einer Person von rechtlichem Schutz
 bei Mikrofonen eine Form der Richtcharakteristik, siehe Richtcharakteristik#Mikrofone
 umgangssprachlich für die Spurabweichung eines Rades, siehe Seitenschlag

Acht ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Acht (* 1968), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Jakob Acht (1822–1887), deutscher Maler
 Peter Acht (1911–2010), deutscher Diplomatiker und Historiker
 René Acht (1920–1998), Schweizer Maler und Grafiker
 Yvonne van Acht (* 1975), deutsche Malerin und Grafikerin

 steht für:
 Boris Achtarow (1885–1959), bulgarischer Spermatophytenspezialist und Geobotaniker

Siehe auch:
 08/15
 8 (Begriffsklärung)
 Acht Millimeter
 Achter
 Achtung
 Ächtung
 Deichacht, ostfriesischer Begriff für einen Deichverband
 Eight